Carita ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Eduardo Carita (1961–2013), portugiesischer Schriftsteller
 Pierre Carita (1676–1756), französischer Mediziner

Siehe auch:
 Caritas